Черчил има више значења:
 Винстон Черчил
 Џон Черчил, први војвода од Молбороа
 Черчил (тенк)
 Округ Черчил (Невада)
 Черчил (Монтана)
 Черчил (Охајо)
 Черчил (Пенсилванија)